Schweinegg heißen folgende geographischen Objekte:

 Schweinegg (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schweinegg (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schweinegg (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schweinegg (Gemeinde Redleiten), Ortschaft in der Gemeinde Redleiten, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schweinegg (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark